Richtheim ist der Ortsname von

 Richtheim (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Richtheim (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern